Момо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.

Население составляет 2724 человека (2008 г.), плотность населения составляет 118 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 28015. Телефонный код — 0321.

Покровителями коммуны почитаются святой Зенон Веронский и святая Фёкла, празднование во второе воскресение августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.momo.no.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/